Blue (Блакитний колір) може значити:

Музика

Гурти 

 Blue (англійський гурт)
 Blue (дует)
 Blue (шотландський гурт)

Альбоми 

 «Blue (альбом Діани Росс)»
 «Blue (альбом The Jesus Lizard)»
 «Blue (альбом Джоні Мітчелла)»
 «Blue (альбом Ліенн Раймс)»
 «Blue (альбом The Mission)»
 «Blue (альбом Simply Red)»
 «Blue (альбом Third Eye Blind)»

Пісні 

 «Blue (пісня Джоні Мітчелла)»
 «Blue (пісня Ліен Раймз)»
 «Blue (пісня The Rasmus)»
 «Blue (пісня The Verve)»